Rozgrywki rosyjskiej Premier Ligi w sezonie 2005 były czternastymi w historii rosyjskiej pierwszej ligi. Rozpoczęły się 12 marca 2005 roku, zakończyły się natomiast 19 listopada 2005 roku. W rozgrywkach wzięło udział szesnaście drużyn, w tym dwie, które awansowały z Pierwszej Dywizji – Terek Grozny i Tom Tomsk. Mistrzowski tytuł wywalczyła drużyna CSKA Moskwa. Królem strzelców ligi został Dmitrij Kiriczenko z FK Moskwa, który zdobył 14 goli.

Drużyny

Tabela

Wyniki 

Źródło: RFPL

Najlepsi strzelcy 
źródło: RFPL 

 14 goli
  Dmitrij Kiriczenko (FK Moskwa)
 13 goli
  Derlei (Dinamo)
 12 goli
  Igor Siemszow (Torpedo)
 11 goli
  Roman Pawluczenko (Spartak)
 10 goli
  Aleksandr Panow (Torpedo)
  Ivica Olić (CSKA)
 9 goli
  Andriej Arszawin (Zenit Petersburg)
  Dżambuład Bazajew (Ałanija)
 8 goli
  Dinijar Bilaletdinow (Lokomotiw)
 7 goli
  Maksim Buznikin (FK Rostów)
  Vágner Love (CSKA)
  Tomáš Čížek (Rubin)
  Aleksandr Kierżakow (Zenit Petersburg)
  Andrij Husin (Krylja Sowietow)

Nagrody 
9 grudnia 2005 Rosyjski Związek Piłki Nożnej wybrał listę 33 najlepszych piłkarzy ligi za sezon 2005:

 Bramkarze
  Igor Akinfiejew (CSKA)
  Wojciech Kowalewski (Spartak)
  Siergiej Owczinnikow (Lokomotiw)

|width=25% valign=top|
 Prawi obrońcy
  Wasilij Bieriezucki (CSKA)
  Aleksandr Aniukow (Krylja Sowietow/Zenit)
  Jerry-Christian Tchuissé (FK Moskwa)
|width=25% valign=top|
 Prawi-środkowi obrońcy
  Siergiej Ignaszewicz (CSKA)
  Malchaz Asatiani (Lokomotiw)
  Géder (Saturn)
|width=25% valign=top|
 Lewi-środkowi obrońcy
  Nemanja Vidić (Spartak)
  Dmitrij Siennikow (Lokomotiw)
  Erik Hagen (Zenit)
|width=25% valign=top|
 Lewi obrońcy
  Aleksiej Bieriezucki (CSKA)
  Orlando Calisto (Rubin)
  Pavel Mareš (Zenit)

 Defensywni pomocnicy
  Elvir Rahimić (CSKA)
  Francisco Lima (Lokomotiw)
  MacBeth Sibaya (Rubin)

|width=33.33% valign=top|
 Prawi pomocnicy
  Chidi Odiah (CSKA)
  Marat Izmajłow (Lokomotiw)
  Władimir Bystrow (Spartak)
|width=33.33% valign=top|
 Środkowi pomocnicy
  Daniel Carvalho (CSKA)
  Igor Siemszow (Torpedo)
  Dmitrij Łośkow (Lokomotiw)
|width=33.33% valign=top|
 Lewi pomocnicy
  Jurij Żyrkow (CSKA)
  Dinijar Bilaletdinow (Lokomotiw)
  Piotr Bystrow (Saturn)

|width=50% valign=top|
 Prawi napastnicy
  Andriej Arszawin (Zenit)
  Dmitrij Syczow (Lokomotiw)
  Aleksandr Kierżakow (Zenit)
|width=50% valign=top|
 Lewi napastnicy
  Dmitrij Kiriczenko (FK Moskwa)
  Vágner Love (CSKA)
  Derlei (Dinamo)

Zobacz też 
 Priemjer-Liga (2004)
 Puchar Rosji w piłce nożnej (2004/2005)
 Puchar Rosji w piłce nożnej (2005/2006)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona 
 Rosyjski Związek Piłki Nożnej 

2005 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rosji
2005 w Rosji